Sarpedonte – tutore di Marco Porcio Catone Uticense

Mitologia 
 Sarpedonte – figlio di Zeus e di Europa
 Sarpedonte – figlio di Evandro e di Laodamia da molti considerato figlio di Zeus
 Sarpedonte – figlio di Poseidone e fratello di Poltide